Alicja Maria Klimaszewska
 Alicja Maria Kosakowska